Па́вел Козло́в:
 Козлов, Павел Алексеевич (1841—1891) — русский поэт.
 Козлов, Павел Александрович (1842—1891) — генерал-майор.
 Козлов, Павел Васильевич (1905—1994) — советский химик-технолог, директор НИКФИ, основатель российской технологической школы кинофотоматериалов.
 Козлов, Павел Михайлович (1755—1799) — генерал-майор, сенатор, московский обер-полицмейстер.
 Козлов, Павел Никитович (1914—1987) — Герой Советского Союза.
 Козлов, Павел Николаевич (род. 1938) — советский хоккеист и тренер.
 Козлов, Павел Фёдорович (1776—1820) — участник Отечественной войны 1812 года, действительный статский советник.